Ernest Altès (1830-1899), violoniste et chef d’orchestre français.
 Joseph-Henri Altès (1826-1895), flutiste et compositeur français ;